Fabrikkanal ist ein Name von Kunstgewässern:

 Fabrikkanal (Augsburg), rechter Zufluss der Wertach in Augsburg, Bayern, teils über den ihn fortsetzenden dortigen Wertachkanal
 Fabrikkanal (Kirchheim unter Teck), linker Teilungslauf der „Lenninger“ Lauter (zum Neckar) von Kirchheim unter Teck bis zu seinem Stadtteil Ötlingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg